Пра́вила регла́мента Ро́берта () — это книга, написанная в США в 1876 году Генри Мартином Робертом и ставшая первым регламентным сборником, предназначенным для широкой публики.

В настоящее время книга выпускается наследниками Роберта, в её 11-м издании под заголовком «Новая редакция правил регламента Роберта» () (в англоязычной литературе часто используется аббревиатура «RONR»). На сегодня это самый популярный в США свод правил регламента, используемый для проведения собраний в тысячах общественных, религиозных и других организаций.

История написания 
Интерес автора к правилам проведения собраний возник после неудачного опыта руководства церковным собранием в 1863 году. После этого в течение нескольких лет Роберт участвовал в работе нескольких общественных организаций в США. В процессе работы он обнаружил, что взгляды на процедуру проведения собраний очень сильно разнились от одной организации к другой. И он решил формализовать процедуру в виде исчерпывающего свода правил, которым могло бы руководствоваться любое собрание. 

Первое издание книги под заголовком «Карманное руководство правил регламента для общественных собраний» (и с кратким названием «Правила регламента Роберта» на обложке) было опубликовано в феврале 1876 года. Регламент, изложенный в книге, был в общих чертах заимствован из парламентской процедуры США, при этом Роберт внёс в правила некоторые изменения, чтобы регламент лучше соответствовал потребностям обычных общественных организаций.

Применение 
Книга предназначена для использования в качестве регламентного сборника для проведения собраний, принимаемого в дополнение к уставу организации. В случае, если сборник не был официально принят организацией на книгу можно ссылаться, как на авторитетный источник норм для разрешения споров по процедуре проведения собраний. 

В 11-е издание книги включены новые правила по поводу видеоконференций, телеконференций и электронной почты.

Издания и версии 
Под заголовком «Карманное руководство правил регламента для общественных собраний» () (краткое название на обложке: «Правила регламента Роберта» ():
 первое издание — 1876, февраль
 второе издание — 1876, июль
 третье издание — 1893.

Под заголовком «Отредактированные правила регламента Роберта» ():
 четвёртое издание — 1915
 пятое издание — 1943
 шестое издание («75 лет со дня выхода») — 1951.

Под заголовком «Новая редакция правил регламента Роберта» ():
 седьмое издание — 1970
 восьмое издание — 1981
 девятое издание — 1990
 десятое издание — 2000
 одиннадцатое издание — 2011.

Первые четыре издания книги подготовлены самим Робертом. Последующие, в том числе актуальное 11-е издание, выпущены трастом семьи Роберт. 11-е издание выпущено 23 сентября 2011 года

Другие издания и версии 
Срок исключительных авторских прав на первые издания книги уже истёк, и они стали общественным достоянием. Поэтому их текст и названия свободно используются авторами альтернативных регламентов проведения собраний.

Переводы на русский 
В 1992 году было издано два перевода книги на русский язык. 

Издательство «Liberty Publishing House» выпустило перевод Рафаила Нудельмана, озаглавленный «Азы парламентской культуры» и, согласно предисловию, представляющий собой переработку 3-го издания 1893 года. 

Издательство «Проблемы Восточной Европы» выпустило переведённое Алексеем Левиным 4-е издание 1915 года под названием «Правила парламентской процедуры».

См. также 
 Кодекс Морена
 Правила регламента Бурино
 Управленческое общение

Примечания

Литература

Ссылки 
 Official Robert’s Rules of Order Web Site  Официальный сайт «Правил регламента Роберта» 
 Project Gutenberg  Полный текст 1-го издания 1876 года 
 RulesOnline  Полный текст 4-го издания 
 Bartleby.com: Full text of Robert’s Rules of Order  Полный текст 4-го издания 

Книги 1876 года
Собрания
регламента Роберта